Карл Шлезінгер (1889—1938) — австрійський економіст і банкір.
 Карл Шлезінгер (1825—1893) — німецький художник швейцарського походження.
 Карл Шлезінгер (1813—1871) — австрійський віолончеліст.